

Luoghi
Le Bœuf sur le Toit, bar cabaret parigino fondato nel 1921 da Louis Moysès.

Musica
Le bœuf sur le toit, balletto composto da Darius Milhaud su testo di Jean Cocteau.